União dos Emirados Árabes ou Emirados Árabes Unidos
 Universidade do Estado do Amazonas — universidade pública brasileira do Amazonas
 União dos Escritores Angolanos
 Universidade de East Anglia
 Associação Universal de Esperanto — maior organização internacional de falantes de esperanto
 Uea (Fiji) — ilha de Fiji

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística